Серия B 1991/1992 () — 60-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 1 сентября 1991 года и закончился 14 июня 1992 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1991/92 на legaserieb.it
 Серия B 1991/92 на rsssf.com

1991/1992
Футбол в Италии в 1991 году
Футбол в Италии в 1992 году